

Борковиці — гміна в Пшисуському повіті Мазовецького воєводства
 Борковиці — село в гміні Оборники-Шльонські Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Борковиці — село в гміні Длутув Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Борковиці — село в гміні Борковиці Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Борковиці — село в гміні Ключборк Ключборського повіту Опольського воєводства
 Борковиці — село в гміні Левін-Бжеський Бжезького повіту Опольського воєводства
 Борковиці — село в гміні Мосіна Познанського повіту Великопольського воєводства
 Борковиці — село в гміні Бендзіно Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства